Vir je geografsko ime za:
 Vir, Domžale, naselje v občini Domžale
 Vir pri Nevljah, naselje v občini Kamnik
 Vir pri Stični, naselje v občini Ivančna Gorica
 Vir (otok) v Dalmaciji
 Vir, naselje na otoku Vir
 Vir, Posušje (Bosna in Hercegovina)
 Vir, Črna gora

Poleg tega pomeni tudi:

 vir, ostanek preteklosti, ki ga uporabljamo pri njenem raziskovanju  (primarni, sekundarni... vir), včasih tudi sinonim za citirano literaturo v znanstvenih in strokovnih objavah  
zoologija: ime za skupino oz. več vrst pravih sov iz rodu Bubo (puščavski, orlovski in sivi vir)